Frohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Frohn (* 1978), deutscher Extreme-Metal-Musiker
 Charlotte Frohn (1844–1888), deutsche Theaterschauspielerin
 Konrad Frohn (1752–1829), deutscher Nationalökonom und bayerischer Landtagsabgeordneter
 Rüdiger Frohn (* 1950), deutscher Richter und politischer Beamter
 Robert Frohn (1913–1991), deutscher Pädagoge, Historiker und Kommunalpolitiker (CDU)
 Werner Frohn (1929–2002), deutscher Politiker (SED) und Wirtschaftsmanager

Frohn ist der Name folgender Orte:
 Frohn (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Fron
 Frohner
 Frohngewicht